Reva Sorø er et specialiseret revalideringstilbud til personer med nedsat arbejdsevne. Reva Sorø tilbyder hjælp til at fastholde job eller at hjælpe personen ind på arbejdsmarkedet igen. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske og sociale grunde. Reva Sorø blev oprettet 1. januar 2005, og er en del af Vasac Sorø. Revalideringstilbuddet har base på Rådhusvej 17, 1. sal i Sorø.

Institutioner i Danmark
Sorø